Believer (engl. Gläubiger, Glaubender) bezeichnet:
 Believer (Band), amerikanische Band
 Believer (2018), amerikanischer Film aus dem Jahr 2018
 Believer (südkoreanischer Film, 2018), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2018